Green Lake  ist der Name folgender

Ortschaften:
 Green Lake (Sasketchewan), in der Provinz Sasketchewan in Kanada
 Green Lake (Texas), im Calhoun County
 Green Lake (Wisconsin), im Green Lake County
 Green Lake (Town), Town(ship) im Green Lake County, Wisconsin

Gewässer:

in der Antarktika:
 Green Lake (Ross-Insel), See auf der Ross-Insel, Antarktika
 Green Lake (James-Ross-Insel), See auf der James-Ross-Insel, Antarktika

in Kanada:
 Green Lake (Cariboo) in British Columbia (Kanada)
 Green Lake (Whistler) in British Columbia (Kanada)

in Neuseeland:
 Green Lake (Southland), in der Region Southland
 Green Lake (Bay of Plenty), in der Region Bay of Plenty
 Green Lake, anderer Name des Lake Rotokakahi in der Region Bay of Plenty

in den Vereinigten Staaten
 Green Lake (See in South Dakota), Vereinigte Staaten
 Green Lake (See in Wisconsin), Vereinigte Staaten
 Green Lake (Hawaii) ehemaliger See auf Hawaii (Big Island)
 Green Lake (New York), einer der der beiden Seen im Green Lakes State Park

Siehe auch:
 Green Lake Township
 Das Geheimnis von Green Lake, US-amerikanischer Film von Andrew Davis aus dem Jahre 2003